Il singolare del torneo di tennis Samarkand Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michail Kukuškin che ha battuto in finale Manuel Jorquera 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Adam Vejmelka (primo turno)
 Teodor-Dacian Craciun (primo turno)
 Denis Istomin (primo turno)
 Vasilīs Mazarakīs (primo turno)

 Konstantin Kravčuk (secondo turno)
 Ivan Dodig (quarti di finale)
 Mohamed Mamoun (semifinali)
 Jun Woong-sun (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Samarkand Challenger 2007